Turris ist der Familienname von:
 Kyle Turris, kanadischer Eishockeyspieler

Turris (lateinisch Turm) ist ein anderes Wort für burgi bzw. Burgus und bezeichnet kleine Kastelle bzw. befestigte Wachtürme aus der Römerzeit bzw. aus solchen Anlage entstandene antike Siedlungen:

 Turris (Byzacena), Stadt in Byzacena, zwischen dem heutigen Tunis und Majaz al Bab in Tunesien
 Turris Augusti, Ort in Hispanien, heute Torres do Oeste bei Catoira in Spanien
 Turris ad Algam, Ort in Tripolitanien, südöstlich des heutigen Tripolis
 Turris Blanda, Ort in Byzacena
 Turrisblanda, Titularbistum

 Turris Calarnea (auch Arnai), Ort in Thrakien, nördlich des heutigen Arnea (Gemeindebezirk) auf der Halbinsel Chalkidiki in Griechenland
 Turris Euphranta, Stadt und Festung an der Großen Syrte, heute Libyen, siehe Euphranta
 Turris Hannibalis, Festung im Gebiet von Karthago
 Turris Libisonis, Hafenstadt auf Sardinien, heute Porto Torres
 Turris Mailiorum Arelliorum, Ort in Byzacena, westlich des heutigen Mareth in Tunesien
 Turris Rutunda, Ort in Africa proconsularis
 Turris Rotunda, Titularbistum

 Turris et Taberna, Ort an der Großen Syrte, vermutlich westlich von Ras Lanuf beim Flughafen Matratin
 Turris Tamalleni, Ort in Mauretania Caesariensis, zwischen den heutigen Salzseen Chott el Djerid und Chott el Fedjadj in Tunesien
 Titularbistum Turris Tamalleni, auf diese Stadt zurückgehendes Titularbistum
 Lascutana Turris, Ort in Hispania, südöstlich des heutigen Jerez de la Frontera in Spanien
 Timezegeri Turris, Ort in Africa proconsularis, westlich des heutigen Gabès in Tunesien

Weitere Titularbistümer:
 Turris in Mauretania
 Turris in Proconsulari

Turris in der Biologie:
 Turris (Gattung), namensgebende Gattung der Familie der Schlitzturmschnecken (Turridae)